6 км, 6-й киломе́тр, Шесто́й киломе́тр — топоним в пост-СССР:

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
 6 км — посёлок в Харовском районе Вологодской области.
 6 км дороги Кемь-Калевала — посёлок в Кемском районе Карелии.
 Казарма 6 км — станция в Рославльском районе Смоленской области.
 Шестой километр — посёлок в Всеволожском районе Ленинградской области России. Входит в состав Всеволожского городского поселения.

 железнодорожные объекты

 6 км — платформа на Московской железной дороге.
 6 км — платформа на Горьковской железной дороге
 6 км — платформа на Октябрьской железной дороге. 
 6 км — Западно-Сибирская железная дорога,  на линии «Омск — Иртышское» в границах города Омска. Код 	832761.
 6 км — платформа Свердловской железной дороги (Пермский край, Соликамское направление)

 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 016314
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 045425
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 030133
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 227325
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 177446
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 256510
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 299427
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 440849
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 442115
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код 457110
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код 455825
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 500611
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 505653
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 481117
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 538521
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587367
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605648
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 647553
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 650081
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 723511
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 767327
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 765726
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 770870
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 766127
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 808118
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 941620
 6 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 942139
 6 км — пассажирская платформа, Калининградская железная дорога. Код 405915
 6 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога. Код 102420
 6 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 460611
 6 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 476840
 6 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 560025
 6 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 576038